Evgenij Botkin – medico e santo russo
 Sergej Petrovič Botkin – medico russo